Чёпырьега — топоним в Ханты-Мансийском автономном округе:

 Чёпырьега (приток Тукана)
 Чёпырьега (приток Кутьяха)
 Ай-Чёпырьега